Диоцез Гётеборга — диоцез Церкви Швеции, сформированный в 1620 году. Диоцез включает Бохуслен, Халланд и юго-западную часть Вестергётланда. С 2018 года епископом является Сюзанна Раппманн.

Кафедральным собором диоцеза является Кафедральный собор Гётеборга.

Суперинтенденты Гётеборга 
В 1620—1665 годах в диоцезе Гётеборга была только такая церковная высшая управляющая должность.

Епископы Гётеборга 
В 1665 году появилась епископская кафедра.

См. также 
 Список кафедральных соборов Швеции

Примечания

Литература 
 Agne Rundqvist. Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982. sid. 7-8.

Ссылки 

 SvenskaKyrkan.se:Диоцез Гётеборга  

Г
Гётеборг